Runstedt bezeichnet:

 die ehemalige Ortschaft Runstedt im Landkreis Helmstedt
 die ehemalige Ortschaft Runstedt bei Frankleben (siehe auch Runstedter See)
Siehe auch:
Rundstedt
Ronstedt
Ronstadt
Rohnstedt
Neu Runstedt, Ortsteil der Stadt Halberstadt, Sachsen-Anhalt